Cortes, Côrtes, Cortés oder Cortês steht für:
 Cortes (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Cortes bzw. Cortés ist der Name folgender

parlamentarischer Institutionen:
 Cortes (Ständeversammlung), historische Ständeversammlungen in Spanien und Portugal
 Cortes Generales, spanisches Parlament
 Cortes (Regionalparlament), Regionalparlamente im heutigen Spanien

Orte:
 Cortes (Aberdeenshire), Weiler in Aberdeenshire, Schottland, Vereinigtes Königreich
 Cortes (Bohol), Gemeinde in der Inselprovinz Bohol, Philippinen
 Cortes (Leiria), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Leiria, Portugal
 Cortes (Monção), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Monção, Portugal
 Cortes (Navarra), Gemeinde in der autonomen Provinz Navarra, Spanien
 Cortes (Quirós), Dorf im Municipio Quirós (Asturien), Parroquia Lindes (Quirós)
 Cortes (Surigao del Sur), Gemeinde in der Provinz Surigao del Sur, Philippinen
 Puerto Cortés, Hafenstadt in Honduras

geografischer Objekte:
 Departamento Cortés, Verwaltungsbezirk in Honduras
 Mount Cortés, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Cortez